Willem II van Croÿ (1458-1521), heer van Chièvres en adviseur van Karel V
 Willem van Croÿ (aartsbisschop) (1497-1521), aartsbisschop van Toledo
 Willem van Croÿ (markies) (1527-1565), markies van Renty